Милятино — название населённых пунктов:

Россия

Калужская область 
 Милятино — село в Барятинском районе.

Костромская область 
 Милятино — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Милятино — деревня в Можайском районе.

Новгородская область 
 Милятино — деревня в Валдайском районе.